GLA () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 429 амінокислот, а молекулярна маса — 48 767.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки